

Persone 
 Alfred Mader (fl. 1928-1929) – calciatore svizzero
 Günther Mader (1964) – sciatore austriaco
 Logan Mader (1970) – chitarrista e produttore discografico canadese
 Rebecca Mader (1977) – attrice e modella britannica
 Florian Mader (1982) – calciatore austriaco
 Regina Mader (1985) – sciatrice austriaca

Geografia

Repubblica Ceca 
 Mader – antico nome tedesco di Modrava, comune nel distretto di Klatovy (Plzeň)

Serbia 
 Mađer – frazione di Požega, città nel distretto di Zlatibor (Serbia Centrale)

Pagine correlate 
Mäder (disambigua)